Nimani ist der Familienname folgender Personen:
 Besar Nimani (* 1985), deutscher Boxer
 Frédéric Nimani (* 1988), französischer Fußballspieler
 Valdan Nimani (* 1987), albanischer Fußballspieler